Ири́на Воробьёва:
 Круг (Воробьёва), Ирина Викторовна (род. 1976) — российская певица.
 Воробьёва, Ирина Николаевна (1958—2022) — советская фигуристка (парное катание).
 Воробьёва, Ирина Сергеевна (род. 1983) — журналист радиостанции «Эхо Москвы».